Чарлз То́мсон Рис Ви́льсон (; , Гленкорс — , Карлопс, пригород Эдинбурга) — шотландский , лауреат Нобелевской премии по физике за 1927 год (совместно с А. Х. Комптоном).

Член Лондонского королевского общества (1900), Эдинбургского королевского общества (1902).

Биография 
Чарлз Томсон Рис Вильсон родился в семье крестьянина Джона Вильсона и его жены Энни Клерк Харпер в округе Гленскорс в графстве Мидлотиан неподалёку от Эдинбурга. После смерти отца в 1873 г. семья переезжает в Манчестер. После окончания частной школы, Вильсон продолжает обучение в колледже Оуэна (сегодня университет Манчестера). В 1882 г. он переходит в колледж Сидни Сассекса в Кембридже, в котором он получил диплом в 1892 г. Во время своего обучения он посещал преимущественно биологические курсы, так как собирался стать врачом. В Кембридже он стал интересоваться физическими и химическими вопросами. На его решение отойти от медицины мог повлиять Балфурт Стюарт — профессор физики в колледже Оуэна.

По окончании обучения Вильсон работал в Кавендишской лаборатории и стал в 1900 г. членом колледжа Сидни Сассекса, читал там лекции и проводил эксперименты. В 1918 г. он начал читать лекции по практической физике в Кавендишской лаборатории. В 1913 г. он занял место метеорологического наблюдателя при обсерватории физики солнца на горе Бен Невис. С 1918 г. он читал лекции по электрической метеорологии и в 1925 г. стал профессором натурфилософии.

В 1908 г. Вильсон женился на дочери священника Джесси Фразер. У него было четверо детей — два сына и две дочери. Умер в 1959 г. в Карлопсе в кругу своей семьи.

Достижения 
После наблюдения атмосферных явлений короны и глории в обсерватории на горе Бен-Невис летом 1894, г. Вильсон приступил к попыткам воспроизвести эти эффекты в лаборатории. Во время опытов с влажным, обеспыленным воздухом он обнаружил, что в этом воздухе очень часто образуются капельки. После нескольких месяцев экспериментов он предположил, что конденсация происходит на постоянно образующихся центрах, скорее всего ионах, которые ответственны за остаточную проводимость воздуха. Верность этих предположений укрепилась после того, как он подверг в 1896 г. ранний вариант своей камеры облучению недавно открытыми рентгеновскими лучами. При этом резко возрастало образование капелек в камере (почти дождеобразно). В последующие года Вильсон посвятил себя пристальным исследованиям роли ионов в образовании капель. После 1900 г. Вильсон начал заниматься активной преподавательской деятельностью, что ограничило интенсивность его исследований. Поэтому только в 1911 г. ему удалось усовершенствовать свою камеру и зарегистрировать фотографически следы отдельных альфа-частиц, бета-частиц и электронов. В последующие годы он совершенствовал эту технику и опубликовал в 1923 г. свои знаменитые статьи о траекториях электронов. Его достижения использовались во всём мире и с большим успехом, среди прочего Патриком Блэкеттом и Петром Капицей в Кембридже, Ирэн Жолио-Кюри и Пьером Оже в Париже и Вальтером Боте и Лизой Мейтнер в Берлине.

За разработку названной в его честь камеры Вильсона, которая дала «метод визуального обнаружения траекторий электрически заряженных частиц с помощью конденсации пара», Вильсон был удостоен в 1927 г. (совместно с Артуром Комптоном) Нобелевской премии по физике.

Награды 
 Медаль Хьюза от Лондонского Королевского общества, 1911
 Премия Хопкинса от Кембриджского философского общества, 1920
 Премия Ганнинга от Королевского Общества Эдинбурга, 1921
 Королевская медаль от Лондонского Королевского общества, 1922
 Медаль Говарда Поттса от института Франклина, 1925
 Нобелевская премия по физике, 1927
 Медаль Франклина от института Франклина, 1929
 Медаль и премия Дадделла, 1931
 Медаль Копли от Лондонского Королевского общества, 1935

Память 
В 1935 г. Международный астрономический союз присвоил имя Вильсона кратеру на видимой стороне Луны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета  
 Charles Thomson Rees Wilson, 1869—1959  // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 1960, vol. 6, pp. 269—295, plate, by P. M. S. Blackett 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Сидни-Сассекс-колледжа (Кембридж)
Профессора Кембриджского университета
Джексонианский профессор естественной философии (Кембриджский университет)
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Награждённые медалью Копли
Награждённые медалью Хьюза
Награждённые Королевской медалью
Члены Лондонского королевского общества
Члены Эдинбургского королевского общества
Лауреаты премии Ганнинга в честь юбилея Виктории